Sarpedão pode significar:

Mitologia 
Na mitologia grega, existem dois personagens com o nome Sarpedão, ambos filhos de Zeus e reis da Lícia.
 Sarpedão (irmão de Minos), foi irmão de Minos e Radamanto, e filho de Zeus e Europa, filha de Agenor. Após fugir de Creta, tornou-se rei da Lícia. Seu filho Evandro é o pai mortal do segundo Sarpedão
 Sarpedão (Ilíada), foi filho de Zeus e era, por seu pai mortal, neto do primeiro Sarpedão. Lutou na Guerra de Troia ao lado dos troianos e foi morto por Pátroclo.